Il singolare del torneo di tennis Dublin Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Henrik Holm che ha battuto in finale Cristiano Caratti 6-0, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Gianluca Pozzi (primo turno)
 Fernando Roese (secondo turno)
 Marc Rosset (quarti di finale)
 Paul Wekesa (secondo turno)

 Henrik Holm (Campione)
 Mark Petchey (secondo turno)
 Ken Flach (quarti di finale)
 James Turner (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dublin Challenger 1989